Solvik-Olsen ist der Familienname folgender Personen:

 Ketil Solvik-Olsen (* 1972), norwegischer Politiker (Fremskrittspartiet)
 Morten Solvik-Olsen, norwegisch-US-amerikanischer Musikwissenschaftler